Friedrich-Werner Graf von der Schulenburg – diplomatico tedesco
 Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg – ufficiale e funzionario tedesco
 Johann Matthias von der Schulenburg – militare, mecenate e collezionista d'arte tedesco
 Melusina von der Schulenburg – figlia illegittima di Re Giorgio I di Gran Bretagna
 Melusine von der Schulenburg – amante di Re Giorgio I di Gran Bretagna
 Sibyl von der Schulenburg – scrittrice italiana tedesca
 Werner von der Schulenburg – scrittore tedesco
 Wolf Werner Graf von der Schulenburg – militare tedesco